Че́тверть — ¼ часть чего-либо.
 Четверть (единица времени)
 Четверть (единица длины)
 Четверть (единица массы)
 Четверть (единица объёма)
 Четверть (единица площади)
 Четверть (столярные работы)
 Четверть (четь) — орган центрально-областного управления и крупная территориальная единица в Московском государстве в конце XVI—XVII веках, связанный с делением государства при Иване IV на четыре части.
 Четверть — квадрант плоскости
 Четверть, или четвертная — длительность ноты (или паузы) в музыке и нотном письме.
 Четверть — административно-территориальная единица, на которые делился Важский уезд.
 Учебная четверть — четвёртая часть учебного года в средней школе.
 Четверть — деревня, Александровский район, Владимирская область.

См. также 
 Четвертное землевладение
 
 
 
 Кодрант

Доли